2014 Tegera® Scandinavian FIM Speedway Grand Prix – jedenasta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 27 września 2014 na Friends Arena w Sztokholmie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Thomasa H. Jonassona. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Oliver Berntzon i Jacob Thorssell.

Ze względu na kontuzje w zawodach nie mógł wystąpić Niels Kristian Iversen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Michael Jepsen Jensen.

 (88)  Niels Kristian Iversen → (19)  Michael Jepsen Jensen

Ze względu na zawieszenie przez FIM w zawodach nie mógł wystąpić Darcy Ward. W jego miejsce nominowano Kima Nilssona.

 (43)  Darcy Ward → (20)  Kim Nilsson

Losowanie pozycji startowych odbyło się 26 września.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Skandynawia
2014
2014 w Szwecji